Mühlsteinbruch bezeichnet:
allgemein einen Steinbruch zur Gewinnung von Mühlsteinen

Insbesondere die folgenden, individuellen Mühlsteinbrüche:
 Deutschland
Mühlsteinbrüche bei Jonsdorf in Sachsen
Mühlsteinbruch Hinterhör bei Neubeuern in Oberbayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Neubeuern#Hinterhör
 Würzbergsbruch bei Blumerode im Südharz

 Österreich
 Mühlsteinbruch Scherer bei Perg in Oberösterreich
 Mühlsteinbruch Altenhof in Niederösterreich

 Schweiz
 Mühlsteinbruch Mels bei Mels in der Schweiz